SMS „Medusa” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty; pochodzi od mitologicznej postaci – Meduzy:
 SMS „Medusa” – pruska, a następnie niemiecka korweta typu Nymphe z lat 60. XIX wieku
 SMS „Medusa” – niemiecki krążownik lekki typu Gazelle z początku XX wieku i okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy okrętów niemieckich